Příjmení Lohkamp nosí více různých osobností:

 Christiane Lohkamp (* 1941) – německá architektka
 Robert Lohkamp – hlavní postava Remarquova  románu Tři kamarádi
 Roland Lohkamp (* 1947) – německý velvyslanec